«Ley mordaza» es un término que se acuña a una ley, en la que se declara delitos libertades tales como la de expresión, información o manifestación. También se denominan leyes mordazas cuando se restringen o limitan por ley actividades que antes se consideraban lícitas. Algunas de las leyes conocidas por haber sido calificadas así son:

En América
 Ley 53 de Puerto Rico, ley aprobada en 1948.
 Ley mordaza global (Estados Unidos), Global Gag Rule o Política estadounidense respecto al aborto en la ciudad de México.
 Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, también conocida como ley resorte, ley aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela, vigente desde el 7 de diciembre de 2004, cuyo objeto es el de establecer la responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y televisión.
 Ley mordaza del sector agropecuario (Ag-gag), para la industria agrícola.

En Europa
 DDL intercettazioni o ley de escuchas telefónicas, propuesta de ley presentada en el Parlamento de la República Italiana en 2008.
 Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana (2015) (España), ley española cuyo anteproyecto se presentó el 29 de noviembre de 2013, basándose en la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana de 1992. Esta ley entró en vigor el 1 de julio de 2015 y entre sus sanciones se encuentran las que se producirán al manifestarse junto al Congreso y al Senado, fotografiar o grabar a policías, parar un desahucio o el maltrato a los animales.